Натуральне число 963
 963 рік до нашої ери
 963 рік нашої ери